Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego FC Schalke 04.

Wykaz spotkań pucharowych

1958–2000

2001–2010

2011–2020

Bibliografia 
 

FC Schalke 04
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach